La laque est une matière végétale qui, en séchant, forme un revêtement solide résistant aux intempéries, également appelé laque.

La gomme-laque, est une résine sécrétée par un insecte, et matière plastique naturelle.

Par extension
 en peinture en bâtiment et en décoration on appelle laque une peinture d'aspect lisse et brillant comme la laque ;
 en peinture artistique, un pigment-laque ;
 en coiffure, la laque pour cheveux est un produit qu'on vaporise sur les cheveux pour les fixer ;
 en cuisine, laquer consiste à cuire un animal après avoir enduit sa peau de miel.

Toponymie 
 la Laque, un affluent de la Lys.

Références